Salmone – nome comune di varie specie di pesci della famiglia Salmonidae
 Salmone affumicato – alimento ottenuto dall'affumicatura del salmone
 Salmone – colore (variabile)
 Salmone – figura araldica
 Classe Salmone – classe navale da guerra (flotta tedesca)

Altri progetti